Choum, ville du nord de la Mauritanie, à mi-chemin de Nouhâdibou et de Zouérat ;
 Choum, alcool de riz ;
 Choum, village de la République de Macédoine, situé dans la municipalité de Strouga.

Voir aussi 
 le Schoum un médicament servant à soulager les problèmes de digestion.

Homonymie de toponyme